Várpalota beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Várpalota
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Várpalota
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Várpalota